Coupe d'Europe de Hockey peut désigner :
 la Coupe d'Europe de hockey sur gazon ;
 la Coupe d'Europe de hockey sur glace ;
 la Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace ;
 le .